Masta peut désigner :

Toponyme 

 Masta, hameau belge de la ville de Stavelot

Titre 

 MASTA, album de Force of Nature et Tsutchie pour Samurai Champloo

Pseudonyme 

 Masta Ace, rappeur américain originaire de Brooklyn ;
 Masta Killa, rappeur américain originaire de New York, membre du Wu-Tang Clan ;
 Masta, producteur français de Kilomaître Production avec Tefa.

Toponyme 

Doumbia Mamadou, connu sous le nom de Doudou Masta, musicien, comédien malien.

Homonymie